Abecasis ist der Familienname folgender Personen:

 Duarte Abecasis (1892–1966), portugiesischer Bauingenieur
 Nuno Krus Abecasis (1929–1999), portugiesischer Politiker

Siehe auch:
 Abecassis